Црвено Брдо може бити:
 Црвено Брдо (Лукавац), насељено место у општини Лукавац, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Црвено Брдо (Сребреник), насељено место у општини Сребреник, Тузлански кантон, Федерација БиХ, БиХ